Tender – veicolo ferroviario di supporto per le locomotive a vapore
Tender – un mezzo navale di dimensioni variabili dedicato ad una funzione di appoggio ad una nave più grande; quindi, può trattarsi di un semplice gommone o scialuppa per barche da regata o da turismo, o essere un mezzo cabinato e dotato di una stiva se appoggia navi di grande stazza (nave appoggio).
Tender – singolo dei Blur
Request for tender – una procedura pubblica emessa da enti in genere governativi, tramite cui l'ente acquisisce beni o servizi